Архимандрит Наум (в миру Николай Александрович Байбородин; 19 декабря 1927, деревня Шубинка, Ордынский район, Новосибирская область — 13 октября 2017, Москва) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, духовник Троице-Сергиевой лавры, один из наиболее известных духовников Русской православной церкви последней четверти XX — начала XXI веков, который многими почитался как старец.

Биография 

Родился 19 декабря 1927 года в селе Шубинке Ордынского района Новосибирской области в семье Александра Евфимовича и Пелагеи Максимовны Байбородиных. 25 декабря крещён в Сергиевском храме родного села. С переездом родителей в Приморский край обучался в средней школе в городе Советская Гавань, но успел закончить лишь девять классов.

Во время Великой Отечественной войны, в октябре 1944 года был мобилизован в ряды РККА и проходил срочную службу в авиатехнических частях: сначала в авиационной радиотехнической школе города Фрунзе, затем переведён в город Ригу (Латвия), служил в воинских частях № 49722 (Калининград) и № 53972 (Шяуляй), обеспечивая техобслуживание аэродромов. В ноябре 1952 года был демобилизован в звании старшего сержанта, получив поощрение — памятную фотографию у знамени части.

С 1952 по 1953 год заканчивал прерванное образование в вечерней средней школе № 26 на станции Пишпек (Фрунзе) Туркестано-Сибирской железной дороги.

В 1953 году поступил на физико-математический факультет Политехнического института в городе Фрунзе.

В 1957 году приехал в город Загорск, где поступил в Московскую духовную семинарию, а 14 октября того же года был зачислен в братию Троице-Сергиевой лавры.

14 августа 1958 года наместником обители архимандритом Пименом (Хмелевским) был пострижен в монашество с именем Наум в честь преподобного Наума Радонежского. 8 октября, на праздник преподобного Сергия Радонежского, в Сергиевской церкви Троице-Сергиевой лавры (Трапезном храме) митрополитом Новосибирским и Барнаульским Нестором (Анисимовым) был хиротонисан в сан иеродиакона, а 8 октября 1959 года в Успенском соборе лавры митрополит Одесский и Херсонский Борис (Вик) рукоположил его в сан иеромонаха.

После окончания в 1960 году духовной семинарии по первому разряду поступил в Московскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия.

25 апреля 1970 года ректором Московской духовной академии и семинарии архиепископом Дмитровским Филаретом иеромонах Наум был возведён в достоинство игумена, а в 1979 году, ко дню Святой Пасхи, — в достоинство архимандрита.

В 1996 году активно способствовал строительству в родном селе Малоирменка Михаило-Архангельского женского монастыря, основанного на месте разрушенного сельского храма.

С 2000 года вошёл в Духовный совет Троице-Сергиевой лавры, а в 2001 году назначен попечителем лаврского детского дома-интерната в подмосковном Топоркове.

С 2016 года находился в коматозном состоянии в связи с отёком головного мозга. Скончался в больнице утром 13 октября 2017 года. Отпевание было совершено 15 октября в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Отзывы и оценки 

Заходим в малипусенькую келью. А там белый-белый человек с глубоченными глазами, как будто ты в них тонешь! <…> А потом у нас со старцем состоялся душевный разговор <…> И мне стало так светло, так хорошо, легко на душе! Прямо счастье почувствовала! И с тех пор у меня все началось, как-то сразу все открылось.

То время, когда он мог принимать исповедь, и когда толпами шли люди, он с каждым беседовал, разрешал, давал какие-то советы <…> слава Богу, что он нам встретился в жизни, что дал нам этот урок и то направление, по которому многие из нас идут. Благодаря этому человеку сегодня не только у меня, но и многих других людей состоялась церковная жизнь.

Вот это всё и многое иное до кучи и называлось сектой Наум-сенрикё. Как-то я спросил наместника Лавры — что ж вы этого сектанта в Лавре держите? Ответ был таким: «а здесь мы хоть чуточку может его контролировать»… Но тщетно: наумовские метастазы уже почти во всех женских монастырях России.

«Старец Наум» — один из персонажей автобиографической книги фотографа Марии Кикоть «Исповедь бывшей послушницы».

Мы вместе поехали в Лавру к старцу Науму. С пяти утра в домике старца уже занимали очередь. Народу было много, каждый со своими вопросами. Многие приходили сюда уже не первый день, но не могли попасть на прием. К нам иногда выходила келейница старца и его помощник — иеромонах Аверкий, спрашивали, кто по какому вопросу идет к старцу. Я сказала, что у меня вопрос, связанный с монашеством. Как только я озвучила свой вопрос, о. Аверкий <…> без очереди повел меня в маленькую келью, заваленную почти до потолка книгами, коробками со всякими продуктами и подарками, где в уголке на кресле сидел старец Наум в подряснике и епитрахили. Батюшка как будто дремал или просто сидел с прикрытыми глазами. Возле кресла среди коробок лежал маленький коврик, на него следовало встать на колени. 

— Вот, Батюшка, она хочет в монастырь.

Отец Наум открыл глаза и сходу начал спрашивать меня о моих грехах. Просто называл грехи, а я должна была говорить, согрешила я в этом или нет. Причем почему-то это были в основном блудные грехи. Нужно было рассказывать старцу обо всем по порядку: когда, где, с кем и как. Дверь в келью была наполовину приоткрыта, закрыть ее мешали коробки, а в проходе и на лестнице стояли люди, ожидавшие своей очереди, им было слышно каждое наше слово. Старец внимательно слушал и задавал наводящие вопросы, люди на лестнице тоже стояли тихо. Мне было ужасно стыдно, и совсем не хотелось при всех в подробностях обсуждать свою личную жизнь. <…> Я думала, что это только мне досталось такое испытание за мои грехи, но потом, много позже, я узнала, что он всех так допрашивает, это называется «глубокая исповедь у старца». Молодых девушек, которые не имели реального опыта сексуальной жизни он допрашивал об их помыслах и снах, задавая пикантные наводящие вопросы. Некоторые после такой исповеди узнавали для себя много нового, чего не могли узнать даже из фильмов и интернета. В конце процедуры он спросил:

— В Шубинку поедешь?

Я ответила:

— Поеду. А где это?

Оказалось, это в Новосибирской области. Это была родина самого о. Наума, и там по его благословению был основан девичий монастырь. <…>

Оказалось, что кроме меня и еще трех-четырех сестер, пришедших сюда по своей воле, остальные были жертвами «благословений» старца Наума. Большинство этих сестер совсем не собиралось монашествовать. Их родители были чадами о. Наума, и их, еще почти девочками, старец благословил на монашеский подвиг, даже не спросив их мнения.

Семья 
 Отец — Александр Евфимович Байбородин
 Мать — Пелагея Максимовна Байбородина (схимонахиня Сергия †10.06.1982)
В семье родилось семь детей (Михаил, Димитрий, Мария, Елизавета, Елизавета (вторая), Зинаида), но все его братья и сестры умерли в малолетстве.

Награды 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»

Публикации 
 Слово в день памяти Преподобного Сергия, игумена Радонежского // Журнал Московской Патриархии. М., 1990. — № 10. — C. 40-43.
 Десять заповедей (беседа перед исповедью) // Журнал Московской Патриархии. М., 1992. № 2. — C. 14-19; № 3. — C. 22-25; № 4. — C. 27-31; № 5. — C. 23-26
 Воля к святости. Три греха. Проповедь. Лето 1998 г. // Вера-Эскӧм (Сыктывкар). АРХИВ: 1991—1999

Примечания

Литература 
 Митрохин Н. А. Архимандрит Наум и «наумовцы» как квинтэссенция современного старчества // Религиозные практики в современной России / под. ред. К. Русселе, А. Агаджаняна. М.: Новое издательство. 2006. — С. 126—148
 
 Анатолия (Баршай), игуменья Он от нас не ушел: воспоминания о духовном отце — приснопамятном архимандрите Науме (Байбородине). — Москва : Сибирская Благозвонница, 2019. — 333 с. — ISBN 978-5-00127-057-7 — 7000 экз.
 
 
 
 
 Поминайте наставников ваших. Архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Наум (Байбородин) в воспоминаниях современников / Пермский Успенский женский монастырь. — Москва : Сибирская благозвонница, 2020. — 588 с. — ISBN 978-5-00127-180-2 — 7000 экз.
 Поминайте наставников ваших : Архимандрит Троице-Сергиевой лавры Наум (Байбородин) в воспоминаниях современников / [редактор: Е. Д. Соколан]. — Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. — 588 с. — ISBN 978-5-00127-149-9 — 7000 экз.
 Молитвами его живём : памяти архимандрита Свято-Троицкой-Сергиевой Лавры Наума (Байбородина). — Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. — 411 с. — ISBN 978-5-00127-174-1 — 5000 экз.

Ссылки 
 

Выпускники Кыргызского государственного технического университета
Старцы
Архимандриты Русской православной церкви
Похороненные в Троице-Сергиевой лавре